Overbelasting (constructie), een grotere belasting dan de normale spanning, breukvastheid of prestatievermogen toelaat. Het betreft een situatie waarbij de draaglast groter is dan draagkracht.
Overbelasting (elektriciteit), een grotere elektrische stroom dan de nominale stroom
Overbelasting (schaken), term in het schaakspel